Charczowyk Odessa – nazwa klubu piłkarskiego Czornomoreć Odessa w latach 1940, 1945—1952, 1955—1957
 Charczowyk Odessa – nazwa klubu piłkarskiego Charczowyk Odessa w latach 1938—1940.